Јован Томић може бити:

 Јован Томић (1869-1932), српски историчар.
 Јован С. Томић (1891-1946), српски минеролог и петрограф, декан Филозофског факултета 1945/46.